Андре́й Льво́вич У́ргант (иногда указывается как Милиндер; ) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Сын актрисы Нины Ургант, отец шоумена Ивана Урганта.

Биография 
Родился 28 ноября 1956 года в Ленинграде в семье актёров — Льва Максовича Милиндера (1930—2005) и Нины Николаевны Ургант (1929—2021). Отец телеведущего, актёра Ивана Урганта. Издание «МК в Питере» в статье об актёре написало об эстонском происхождении фамилии Ургант, такую же информацию опубликовала и газета «Аргументы и факты».

В 1977 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, курс Р. С. Агамирзяна.

Играл в Ленинградском Театре имени В. Ф. Комиссаржевской и в театре им. Ленинского Комсомола (ныне театр Балтийский дом).

В 1993 году в прокат вышел фильм «Окно в Париж» — двухсерийный художественный фильм, комедийная фантасмагория режиссёра Юрия Мамина. В этом фильме играет роль второго плана Андрей Ургант — Гуляев, живущий в Париже давний знакомый Николая. 

Снимался в сериале «Воронины», в фильме «Одержимый» и в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». В 2011 году актёр исполнил одну из главных ролей в картине «Моя безумная семья».

Телевидение 
В 1994 году принимал участие в телепроекте «Ночной актёрский клуб» («TV-6 Москва»).

С 8 ноября 1997 по 30 мая 1998 года единолично (а впоследствии — совместно с Андреем Макаревичем) выступал в качестве ведущего кулинарной программы «Смак» на ОРТ, за восемь с половиной лет до появления в передаче его сына.

В 2002 году вёл информационно-познавательный телеканал «Дата» на канале ТВ Центр.

С 5 марта по 23 июля 2005 года вместе с сыном Иваном был ведущим развлекательного шоу «Большая премьера» на «Первом канале».

С 21 сентября 2007 по 28 августа 2008 года — ведущий интеллектуальной телеигры для старшеклассников «Властелин ума» на телеканалах «Россия» и «Бибигон» (в 2011 году программа выходила в повторах на канале «Карусель»).

С 12 сентября по 10 декабря 2009 года вёл судебное ток-шоу «Двенадцать» на канале ДТВ.

Параллельно с этим являлся ведущим разговорной передачи «Встречи на Моховой» на петербургском «Пятом канале» до 28 февраля 2010 года.

С 15 апреля по 29 мая 2010 года — соведущий Михаила Шаца в юмористической программе «Слава Богу, ты пришёл!» на СТС.

В 2011 году провёл несколько выпусков музыкального конкурса «Песня для вашего столика» на НТВ.

До ноября 2012 года был ведущим телепрограммы «Эгоист» на телеканале 100ТВ.

С 2017 года — постоянный участник телеигры «Пятеро на одного» на канале «Россия-1».

В 2018 году — член жюри шоу «Мастер смеха» на канале «Россия-1».

Личная жизнь 
Первая жена — Валерия Киселёва (7 февраля 1951 — 1 февраля 2015), сокурсница по ЛГИТМиКу.

Сын — Иван Ургант (род. 16 апреля 1978), теле- и радиоведущий, актёр, певец, музыкант.

Внучки Нина (род. 15 мая 2008), Валерия (род. 21 сентября 2015).

Вторая жена — Алёна Свинцова (род. 1953), была актрисой театра В. Ф. Комиссаржевской, поэтесса и певица. С 1996 года живёт в Нидерландах.

Дочь — Мария Андреевна Ургант (род. 1984) живёт в Нидерландах.

Внуки Эмир (род. 2004), Габриель (род. 2015)

Проживал с Еленой Романовой (род. 1986).

Фильмография 

Участие в телеспектаклях детской передачи «Сказка за сказкой» (1979—1999) на ленинградском телевидении:
 1981: «Волшебная дудочка», сказочник Поль
 1982: «Если не веришь, то можешь не играть»
 1982: «Невероятная история»
 1985: «Купец и кошка»
 1986: «Баронесса на горошине», Филипп
 1986: «Турки при дворе короля Микиша», Франтишек
 1988: «Смерть магистра Коппелиуса», Ансельм
 1988: «Фраголетта и Шарль, крестник короля», Генрих
 1989: «Подарок солдата Ивана Варежкина», староста
 1989: «Франсуэлла — найденыш», Грамбилла
 1990: «Верный шут короля», граф Лейтборн
 1990: «Принцесса и Антуан», разбойник
 1992: «Обручение в Сен-Мишеле», сюзерен
 1996: «Эрик плут и главный советник короля», король

Роли в кино

Награды 
В 2007 году стал лауреатом ежегодной художественой премии «Петрополь» — «за необычность литературных и театральных образов».

Примечания

Литература 
 2012 г. Ессе Русселл. Ургант Андрей Львович. Изд. Лет Ме Принт, 86 с., ISBN 5-512-86867-5, ISBN 978-5-512-86867-6

Ссылки 
 
 Архив телепрограммы «Встречи на Моховой»
 Андрей Ургант: «Мой сын круче, чем Онегин»  // «Смена», Марина Бойченко, 11 января 2010
 Андрей Ургант: «Зритель является главным партнёром актёра!»
 
 
 
 

Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Персоналии:Театр Комедии
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Андрей Львович
 
Телеведущие НТВ
 
Лауреаты премии «Петрополь»
Актёры Санкт-Петербурга